Langenhorn Markt (Hamburg), een plein in Hamburg
Langenhorn Markt (metrostation), een station van de Hamburgse metro